Colombia:
 San Jacinto (Colombia), een stad in het departement Bolívar
 San Jacinto del Cauca, een gemeente in het departement Bolívar
 Filipijnen:
 San Jacinto (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate
 San Jacinto (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
 Guatemala:
 San Jacinto (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Chiquimula
 Mexico:
 San Jacinto (Baja California Sur)
 San Jacinto (Durango)
 Peru:
San Jacinto (Peru), een district in de regio Tumbes
  Verenigde Staten:
 San Jacinto (Californië)
 San Jacinto County (Texas)
 San Jacinto Mountains
 San Jacinto (rivier in Texas)
 San Jacinto (rivier in Californië)

Zie ook: 
Hyacinthus van Polen, de heilige die in het Spaans San Jacinto genoemd wordt
Slag bij San Jacinto, genoemd naar de Texaanse rivier